Laayoune (franska: Province de  Laâyoune, Laâyoune, Province de Laayoune, arabiska: إقليم العيون) är en provins i Marocko.   Den ligger i regionen Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Laayoune är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra